Дом Маштакова — здание, расположенное в Центральном районе Новосибирска на углу Красного проспекта и улицы Свердлова. Построен в 1903 году. Принадлежал купцу Фёдору Даниловичу Маштакову. Памятник архитектуры регионального значения.

Описание 
Двухэтажное здание Г-образной формы. Южный фасад обращён к улице Свердлова, восточный — к Красному проспекту.

Угол первого этажа срезан (раньше здесь находился вход). Главные фасады первого этажа украшены рустом.

Второй этаж здания декорирован филёнчатыми лопатками, в его подоконном пространстве расположены прямоугольные декоративные элементы, чередующиеся с деталями, которые имитируют триглифы.

Нижняя часть карниза выложена из поставленного на ребро кирпича и подчёркнута поясом из сухариков.

Акцентирующий архитектурный элемент здания — пятигранный эркер, расположенный в уровне второго этажа, его венчает луковичный восьмигранный купол с чешуйчатой облицовкой. Узкие полукруглые окна эркера обрамляет сверху декоративный поясок из лекального кирпича. Нижнюю часть эркера украшают декоративные элементы в форме растительного орнамента.

Здание стоит на бутовом фундаменте. Имеется подвал, который освещается через приямки. На окнах подвального этажа установлены кованые решётки. Перекрытие двух угловых помещений подвала сделано в форме цилиндрического свода с распалубками для окон.

В торцах здания находятся лестничные клетки. С восточного фасада расположение лестницы подчёркивает витраж остекления.

В коридоре первого этажа сохранились украшенная стилизованной капителью десятигранная колонна и штукатурные профилированные тяги.

История 

Дом принадлежал Федору Даниловичу Маштакову, барнаульскому и новониколаевскому купцу. На первом этаже располагались магазины (в их числе «Чай» и «Мануфактурные дамские модные товары»), второй этаж, где жил Маштаков с семьёй, занимали административные и жилые помещения.

В 1920-е годы в доме располагались Окрстатбюро и лаборатория Сибмедторга, затем здание занял музей.

В настоящее время в здании находится Новосибирское государственное художественное училище.

Расстрел барона фон Унгерна 
Существует версия, что в доме купца Маштакова в 1921 году был расстрелян барон фон Унгерн-Штернберг, известный участник Белого движения, приверженец возрождения империи Чингис-хана от Тихого океана до Каспия.

Галерея

Примечания 

Здания и сооружения Новосибирска
Здания и сооружения, построенные в 1903 году в России
1900-е годы в Новосибирской области